Werner Berndt ist der Name folgender Personen:

* Werner Berndt (Fußballspieler) (1927–2014), deutscher Fußballtorwart
 Werner Berndt (Schauspieler) (1931–2002), deutscher Schauspieler 
 Werner Berndt (Schriftsteller), deutscher Schriftsteller